Пеньківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Пеньківська сільська рада — Вінницька область, Літинський район;
 Пеньківська сільська рада — Вінницька область, Томашпільський район;
 Пеньківська сільська рада — Вінницька область, Шаргородський район;
 Пеньківська сільська рада — Рівненська область, Костопільський район;
 Пеньківська сільська рада — Хмельницька область, Старокостянтинівський район.